

Saint-Gervais est le nom de plusieurs agglomérations ou quartiers

Canada 
 Saint-Gervais, municipalité canadienne du Québec dans Bellechasse

France 
 Saint-Gervais, un Quartier à Paris
 Saint-Gervais, commune française du Gard
 Saint-Gervais, commune française de la Gironde
 Saint-Gervais, commune française de l'Isère
 Saint-Gervais, commune française de la Vendée
 Saint-Gervais, commune française du Val-d'Oise ; gentilé :  Gervaisiens
 Saint-Gervais-d'Auvergne, commune française du Puy-de-Dôme
 Saint-Gervais-des-Sablons, commune française de l'Orne
 Saint-Gervais-de-Vic, commune française de la Sarthe
 Saint-Gervais-du-Perron, commune française de l'Orne
 Saint-Gervais-en-Belin, commune française de la Sarthe
 Saint-Gervais-en-Vallière, commune française de Saône-et-Loire
 Saint-Gervais-la-Forêt, commune française de Loir-et-Cher
 Saint-Gervais-les-Bains, commune française de la Haute-Savoie
 Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, commune française de la Vienne
 Saint-Gervais-sous-Meymont, commune française du Puy-de-Dôme
 Saint-Gervais-sur-Couches, commune française de Saône-et-Loire
 Saint-Gervais-sur-Mare, commune française de l'Hérault
 Saint-Gervais-sur-Roubion, commune française de la Drôme
 Saint-Jean-Saint-Gervais,  commune française située dans le département du Puy-de-Dôme et la région Auvergne
 Le Pré-Saint-Gervais,  commune française de la Seine-Saint-Denis

Anciennes communes
 Saint-Gervais, ancienne commune française de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Saint-Symphorien-de-Thénières
 Saint-Gervais, ancienne commune française de la Charente, aujourd'hui intégrée à Nanteuil-en-Vallée
 Saint-Gervais, ancienne commune française de Lot-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Casteljaloux
 Saint-Gervais, ancienne commune française de Lot-et-Garonne, aujourd'hui intégrée au Temple-sur-Lot

Lieux-dits et quartiers
 Monceau Saint-Gervais, quartier historique parisien
 Saint-Gervais, quartier  administratif parisien comprenant le quartier historique, un peu plus étendu que celui-ci
 Saint-Gervais, quartier rouennais
Roc Saint Gervais, rocher sanctifié des gorges de la Jonte, Hures-la Parade, Lozère

Suisse 
 Saint-Gervais, quartier de la ville de Genève (Suisse)

Saint-Gervais est le nom de plusieurs édifices religieux 
 Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais de Lectoure
 Cathédrale Saint-Gervais-et-Saint-Protais de Soissons
 Collégiale Saint-Gervais-Saint-Protais de Gisors
 Basilique Saint-Gervais d'Avranches
 Église Saint-Gervais-Saint-Protais de Langogne
 Église Saint-Gervais-Saint-Protais de Paris
 Église Saint-Gervais de Rouen
 Église Saint-Gervais-Saint-Protais de Saint-Gervais-la-Forêt
 Église Saint-Gervais-Saint-Protais de Saint-Gervais-d'Auvergne

Saint-gervais est le nom d'un produit 
Le saint-gervais est un vin de dénomination géographique au sein de l'appellation côtes-du-rhône villages.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France